Битва при Новаре — длилась с 8 по 10 апреля 1500 года между войсками французского короля Людовика XII и миланского герцога Лодовико Сфорца, окончилась победой французов и пленением герцога.

Предыстория 
В 1495 году правитель Милана Людовико Сфорца получил от императора Священной Римской империи Максимилиана I Габсбурга герцогскую инвеституру, при этом Милан имел статус имперского лена. Однако в 1498 году королём Франции стал Людовик XII, на основе династических связей решивший захватить Милан (как внук Валентины Висконти, род которой правил до 1447 года). В апреле 1499 года был заключён наступательный союз с Венецианской республикой против Милана, сторону Франции также приняли Савойя, Монферрат, Салуццо и папа римский Александр VI. Также был обеспечен нейтралитет Англии, Испании и швейцарских кантонов. Лодовико Сфорца решил защитить свои владения в альянсе с Максимилианом I, занятого Швейцарской войной, также пытаясь включить Милан в Швабский союз (неудачно).

В августе 1499 года французская армия перешла через Альпы и захватила Алессандрию, параллельно с востока против герцогства выдвинулись венецианцы. Режим Сфорца не пользовался поддержкой населения Ломабрдии из-за жёсткого налогового гнета последних лет. 17 сентября капитулировал Милан, вскоре после этого и Генуя. Сам герцог ещё в начале месяца покинул столицу со своей казной, и через Вельтлин 5 октября прибыл в Инсбрук ко двору Максимилиана I, назначившего на 25 февраля 1500 года рейхстаг в Аугсбурге. Не получив должной поддержки и несмотря на просьбы Максимилиана, Лодовико решил самостоятельно вернуть власть. Повод ему дали сами французы, увеличившие налоги с миланцев.

Сначала он рекрутировал 5 тыс. швейцарских наёмников, после чего император предоставил ему около 7 тыс. ландскнехтов и несколько орудий, пообещав также прислать отряд бургундских гвардейцев. В своем письме Максимилиан надеялся вместе с имперским войском последовать за ним в Италию. В конце января 1500 года войско герцога вошло в Ломбардию, где к нему присоединилось 3 тыс. местных солдат. 5 февраля Сфорца вошёл в Милан под ликование горожан, в то время как Максимилиану не удалось как-либо изменить ситуацию в войне. В марте 1500 года миланцам удалось захватить Виджевано и Новару, после чего в регион направился сам Людовик XII, доведя присутствие французов в Ломбардии до 20 тыс. человек. Попытки Сфорца через швейцарскую конфедерацию заключить мирный договор провалились.

Сражение 
24 марта 1500 года Луи де ла Тремуйль присоединился к основной французской армии в Мортара с отрядом в 6000 человек, при поддержке многочисленной и мощной артиллерии. За ним следовали 10 000 швейцарцев, нанятых байи Дижона. 5 апреля французские силы были объединены, после чего направились к Новаре. В самом городе находилась армия Сфорца, пытавшийся пробиться к своей столице.

Обе армии имели существенное количество швейцарских наёмников, хотя кантоны при заключении договоров требовали не использовать швейцарцев против друг друга. 8 апреля швейцарцы Сфорцы отказались выступить против ла Тремуйля, из-за чего превосходившая противника герцогская армия была вынуждена отступить. Через несколько дней Новара была осаждена французами, а Тремуйль решил перекрыть дорогу на Милан, заняв позицию между Новарой и Тичино.

Ночью 9-го апреля миланские швейцарцы взбунтовались и заключили капитуляцию с французами, к ним присоединились и немецкие ландскнехты. На следующий день французы дозволили этим солдатам беспрепятственно вернуться на родину со своим имуществом, при условии сложения оружия. Это не коснулось отрядов ломбардов и страдиотов, которые были вырезаны при попытке пробраться к Тичино.

Последствия 
Среди уходивших наёмников был обнаружен и сам Лодовико Сфорца, которого отправили в замок Лош, где он содержался в клетке шириной в шесть футов и восемь футов длиной. Герцог умер через восемь лет в статусе арестованного за преступления против Французского государства, несмотря на просьбы императора Максимилиана о его освобождении.

Миланское герцогство эдиктом Людовика XII было включено в состав Франции, за исключением графства Беллинцона, переданного швейцарским кантонам Ури, Швицу и Унтервальдену. Помимо аннексии имперского владения, Максимилиан лишился крупнейшего спонсора: с 1493 по 1500 год Сфорца передал ему 1 млн гульденов — сумму, намного превышавшую все поступления из империи за двадцать лет.

Примечания

Ссылки 
 Gallois, N., Les armées françaises en Italie (1494—1849) (Paris, Bourdilliat, 1859).

Сражения по алфавиту
Сражения Итальянских войн
Сражения XV века
Сражения в Италии
Сражения Франции
Сражения Миланского герцогства
1500 год
Сражения 1500 года